Норвеј има више значења:
 Норвеј (Индијана)
 Норвеј (Мејн)
 Норвеј (Ајова)
 Норвеј (Мичиген)
 Норвеј (Јужна Каролина)